Канини — фамилия.

Известные носители:
 Канини, Анджело (1521—1557) — учёный грамматик.
 Канини, Марк Антоний (1822—1891) — итальянский писатель и патриот.
 Канини, Микеле (род. 1985) — итальянский футболист, центральный защитник.